Ключ 1 (иер. 一) со значением «один, единица, начало», первый по порядку из 214 традиционного списка иероглифических ключей, используемых при написании иероглифов. Может употребляться самостоятельно в качестве иероглифа с тем же значением. В КНР, где используется список из 201 знака, также считается первым по порядку.

В иероглифике и каллиграфии является одной из графем — горизонтальной чертой хэн (橫 héng). Входит в восемь принципов иероглифа юн.

В качестве одного из ключей в иероглифе может терять семантику «единицы» и обозначать предел: «потолок» в положении сверху и «пол» в положении снизу.

В каллиграфии считается одним из самых сложных для написания элементов.

Примеры иероглифов

Юникод 
В стандарте Юникод ключ присутствует начиная с версии 3.1, вышедшей в 1999 году, и находится в блоке «Ключи Канси» () под кодом U+2F00 и названием . Отдельно графема включена в блоке «Унифицированные идеограммы ККЯ» () в качестве знака китайского письма, где ему присвоена кодовая позиция U+4E00 и условное название -4E00. В то время как первый символ используется для описания компоненты иероглифических знаков, второй является полноценным знаком письма.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 

Иероглифические ключи

1 (число)